Бобров, Алексей:
 
 Бобров, Алексей Алексеевич (1849—1899) — русский живописец и гравёр, брат Виктора Боброва.
 
 Бобров, Алексей Петрович (1919—1976) — участник Великой Отечественной войны, старшина.